Jeremy Hunt (1966) brit politikus
Jeremy Hunt (1974) brit kerékpárversenyző